Botond, régi magyar személynév

 Botond vitéz, a vezérek korának (10. sz.) egyik legendás alakja
 Botond-monda, irodalmi mű
 Botond, Fazekas Attila saját kiadású képregényújságja
 Botond, település Horvátországban, Eszék-Baranya megyében
 Botond, versenyló

hasonló
 38M Botond, a Magyar Királyi Honvédség személy- és teherszállító járműve